de Vasconie est duc de Vasconie de 769 à 778.

Biographie 
Il descend peut-être de , duc d'Aquitaine et de Vasconie vers 675.

Il  est cité en 769 quand son allié , duc d’Aquitaine, se réfugie dans ses domaines après avoir été vaincu par Charlemagne. Ne voulant pas subir le courroux du roi des Francs, Loup préfère livrer son allié aux Francs.

En 778, il est mis en cause par certains historiens, se basant sur la fausse charte d'Alaon, dans la bataille de Roncevaux contre l’arrière-garde de l’armée de Charlemagne revenant du siège de Saragosse. Loup aurait payé cher cette bataille, popularisée dans la chanson de Roland, car le roi le fait prisonnier et il est exécuté après procès. On ne sait pas quand il meurt. Son fils Sanche Loup est encore gardé en otage à la cour en 801.

Descendance 
Il a eu au moins deux fils :
 , duc de Vasconie de 801 à 812 ;
 , comte de Dax, duc de Vasconie de 812 en 816.
On peut également lui ajouter de manière hypothétique un troisième fils :
 Centulle Loup, père de  et Garcia Centulle, comtes de Vasconie tué en 819.
et deux filles :
 Oneca ou Iñiga, née vers 765-770, mère du premier roi de Pampelune Eneko Arista et du Banu Qasi Musa ibn Musa, dit le troisième roi d'Espagne ;
 une fille née vers 775, épouse du comte d'Aragon .

Arbre généalogique

Annexe

Bibliographie 
 .

Articles connexes 
 Liste des ducs de Gascogne

Notes et références 

Maison de Gascogne
Duc de Gascogne
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Noblesse du duché de Vasconie